Rittner est un patronyme germanique porté notamment par :

 Barbara Rittner (1973-), joueuse de tennis allemande ;
 Horst Rittner (1930-2021), joueur d'échecs allemand ;
 Rudolf Rittner (1869-1943), acteur allemand.